Barney Battles ist der Name folgender Personen:

* Barney Battles (Fußballspieler, 1875) (Bernard Battles; 1875–1905), schottischer Fußballspieler
 Barney Battles (Fußballspieler, 1905) (Bernard Joseph Battles; 1905–1979), schottischer Fußballspieler